Семён Осипович (Иосифович) Жигмонт (1812—1886) — русский 	генерал от инфантерии, участник Крымской войны.

Биография 
Родился в 1812 году в дворянской семье Смоленской губернии.

Воспитывался в Павловском кадетском корпусе, из которого 14 ноября 1830 года произведён в прапорщики и назначен на службу в Лейб-гвардии Финляндский полк.

В 1835 году Жигмонт в чине подпоручика был откомандирован на Кавказ, где поступив под начальство генерала А. А. Вельяминова, принял участие в экспедиции за Кубань. Затем занимал должность старшего адъютанта штаба войск Кавказской линии и Черномории.

В 1843 году Жигмонт в чине штабс-капитана второй раз принял участие в экспедиции на Кубань в отряде генерал-адъютанта В. И. Гурко, а в 1845 году участвовал в Даргинской экспедиции, за боевые отличия был произведён в полковники.

В 1846 году был откомандирован в Образцовый пехотный полк, в 1852 году — переведён в Суздальский пехотный полк и в том же году назначен командиром Одесского егерского полка.

Произведённый 19 апреля 1853 года в генерал-майоры, Жигмонт во главе Одесского полка отправился на театр войны с Турцией, где 25 декабря 1853 года, находясь в составе отряда генерала К. А. Бельгарда, принял участие в бою при Четати, своевременно и по собственной инициативе явившись на помощь Тобольскому пехотному полку А. К. Баумгартена, атакованному превосходящими силами турок. В штыковой атаке полка был ранен двумя пулями и тяжело контужен осколком. Наградой за Четати была золотая шпага с бриллиантами и надписью «За храбрость», а бывшие во время боя под его личным начальством батальоны получили Георгиевские знамёна. Только в феврале 1855 г. Жигмонт оправился от ран и был назначен командующим резервной дивизией Гренадерского корпуса и в течение всего остального времени войны находился в Финляндии при охране приморских берегов. В том же 1855 году получил орден св. Георгия 4-й степени за 25 лет беспорочной службы.

В 1857 году был назначен помощником начальника 2-й гренадерской дивизии. С 26 января 1860 года по 4 апреля 1871 года командовал 13-й пехотной дивизией. В генерал-лейтенанты произведен 23 апреля 1861 года, а 30 августа 1881 года — в генералы от инфантерии с назначением членом Александровского комитета о раненых. Умер 3 марта 1886 года.

Награды 
 Золотая шпага с бриллиантами и надписью «За храбрость»;
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1858 год);
 Орден Святой Анны 1-й степени (1864 год);
 Орден Святого Владимира 2-й степени (1869 год);
 орден Белого Орла (1879 год).

Литература 
 
 
 Список генералам по старшинству на 1886 год. СПб., 1886.

Генералы от инфантерии (Российская империя)
Участники Кавказской войны
Участники Крымской войны
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Члены Александровского комитета о раненых
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»